Gröppel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gröppel (1856–1923), deutscher Unternehmer
 Karl Gröppel (1883–1967), deutscher Unternehmer und Kunstsammler